Résultats détaillés de l'édition 1996 du tournoi de tennis professionnel masculin Stuttgart Indoors. Cette dernière s'est tenue du 21 au  sur moquette en intérieur. Il s'agit du  de la saison. C'est la  du tournoi.

Faits marquants 
 Boris Becker remporte son  en simple en battant en finale Pete Sampras. C'est la  qu'il s'impose au Stuttgart Indoors, après 1990.
 Il s'agit de la  victoire de Becker sur Sampras lors d'une finale, après 5 échecs consécutifs.
 En double Sébastien Lareau et Alex O'Brien remportent le titre face à la paire néerlandaise Jacco Eltingh/Paul Haarhuis. Il s'agit de leur  et  respectif.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis Stuttgart Indoors
 Saison 1996 de l'ATP
 Tournois ATP Super 9

Liens externes

Navigation 

ATP 1996
Tennis masculin en 1996
Tennis en Allemagne en 1996
Tennis en octobre 1996